New Girl (televisieserie), een Amerikaanse sitcom met onder anderen Zooey Deschanel
 New Girl (The Office), een aflevering van de Amerikaanse sitcom The Office